Муравлянка — село в Сараевском районе Рязанской области России, административный центр Муравлянского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено в 17 км на юго-восток от райцентра посёлка Сараи.

История 
Муравлянка в качестве села с «часовнею Покрова Богородицы» упоминается в окладных книгах 1676 года. Время построения на место часовни Покровской церкви относится к началу XVIII столетия. Вместо Покровской церкви в 1798 году была построена деревянная церковь в честь Успения Божией Матери с приделом Покровским. В 1817 и 1823 годах прихожане Успенской церкви просили дозволение на перекрытие церкви, а в 1832 году – на поправку икон в иконостасе, в 1875 году в Успенской церкви устроен был, вместо обветшавшего, новый престол и освящен местным священником.. 

В XIX — начале XX века село являлось центром Муравлянской волости Сапожковского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 247 дворов.

С 1929 года село являлось центром Муравлянского сельсовета Сараевского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — центр Муравлянского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются Муравлянская средняя общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение.

Достопримечательности 
В селе находится полуразрушенная церковь Успения Пресвятой Богородицы (1917).

Примечания 

Населённые пункты Сараевского района